Калашник:
 Калашник — название на Руси (в России) пекаря, пекущего (изготавливающего) калачи.

Фамилия 
 Калашник, Анатолий Ильич (род. 1952) — советский и российский учёный.
 Калашник, Григорий Иванович (1914—1993) — советский лётчик, Герой Социалистического Труда.
 Калашник, Михаил Харитонович (род. 1952) — советский и российский учёный, кандидат технических наук.
 Калашник, Павел Павлович (1932—1993) — украинский композитор и педагог, кандидат искусствоведения (1973), профессор (1991), член Союза композиторов Украины (1972).
 Калашник, Сергей Викторович (род. 1978) — член Совета Федерации ФС РФ (с 2020 года).
 Калашник, Яков Петрович (1927—1967) — советский украинский художник, член Союза художников Украины.

См. также 
 Калашная слобода
 Калашный переулок